Papill kan syfta på:

 Papillen – det område i ögats näthinna där syncellernas nervtrådar går ihop till synnerven, se blinda fläcken
 Papill (växt) – en liten vårtliknande utväxt på en växt 
 Tungans papiller – det fina mönstret på tungan som bygger upp bland annat smaklökarna
 Papillära skiktet – ett skikt av läderhuden
 Papill (njure) – ett område i en njure

Sammansättningar
Papillös – en yta som är mycket fint vårtig